Дюка́сс () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюкасс, Ален (род. 1956) — французский повар, ресторатор, предприниматель.
 Дюкасс, Жан-Батист (; 1646—1715) — французский буканьер и адмирал.
 Дюкасс, Изидор Люсьен (граф Лотреамон) (1846—1870) — французский прозаик и поэт.
 Дюкасс, Пьер (род. 1987) — французский футболист.
 Роже-Дюкас, Жан (1873—1954) — французский композитор-импрессионист.

Также дюкасс (дюкасса) — название кермессы в городах Геннегау.